I Anyang Korea Ginseng Corporation, noti anche Anyang K.G.C. sono una società cestistica avente sede a Anyang, nella Corea del Sud. Fondati nel 1997 come Anyang SBS Stars nel 2005 cambiarono nome in Anyang KT&G Kites, e nel 2010 assunsero la denominazione attuale. Giocano nel campionato sudcoreano.

Palmarès 
 Campionati sudcoreani: 2
2012, 2017

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni